Виктор Копылов:
 Копылов, Виктор Андреевич (1940—2015) — советский и российский военачальник, генерал-полковник.
 Копылов, Виктор Ефимович (1932—2019) — советский и российский учёный, ректор Тюменского индустриального института.
 Копылов, Виктор Селивёрстович (1932—2006) — генеральный директор производственного объединения «Горьковский телевизионный завод имени В. И. Ленина», лауреат Государственной премии СССР.